Telford steht für:

 Telford, eine Planstadt in der Region West Midlands, England
 Telford (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 (6019) Telford, einen nach Thomas Telford benannten Asteroiden

Telford ist der Familienname folgender Personen:

 Carly Telford (* 1987), englische Fußballtorhüterin
 Graeme Telford (* 1942), australischer Bogenschütze
 Pam Casale-Telford (* 1963), US-amerikanische Tennisspielerin
 Thomas Telford (1757–1834), britischer Baumeister